Jakost ili intenzitet (njem. Intensität, od lat. intensus: napregnut: općenito znači snaga, jakost, jačina, žestina; stupanj jačine djelovanja ili učinka) je mjera učinka fizikalnog djelovanja, dio je naziva mnogih fizikalnih veličina: 
 jakost električnoga polja (oznaka E) je vektorska fizikalna veličina koja opisuje djelovanje električne sile F na česticu električnoga naboja Q, a jednaka je količniku električne sile i električnoga naboja čestice: 

Mjerna jedinica jakosti električnoga polja je volt po metru (V/m) ili njutn po kulonu (N/C). 
 jakost gravitacijskoga polja (oznaka g) je vektorska fizikalna veličina koja opisuje izvor gravitacijskoga polja; jednaka je količniku gravitacijske sile F i mase m tijela na koje polje djeluje: 

Na udaljenosti r od materijalne točke mase M, iznos jakosti gravitacijskoga polja jest: 

gdje je G = 6,674 28 · 10–11 Nm²/kg² gravitacijska konstanta. Mjerna je jedinica jakosti gravitacijskoga polja njutn po kilogramu (N/kg). Gravitacijska konstanta
 jakost magnetskoga polja (oznaka H) je vektorska fizikalna veličina koja opisuje uzroke nastanka magnetskoga polja, jednaka je magnetskoj indukciji B podijeljenoj s magnetskom permeabilnošću μ sredstva: 

Mjerna je jedinica jakosti magnetskoga polja amper po metru (A/m).  
 jakost leće ili optička moć (oznaka j) je fizikalna veličina koja opisuje prelamanje zraka svjetlosti u leći. Za tanke je leće jednaka recipročnoj vrijednosti žarišne daljine f: 

Mjerna je jedinica jakosti leće recipročni metar ili dioptrija ((dpt = 1/m)). Prema dogovoru dioptrija je pozitivna za konvergentne (ispupčene, konveksne) leće, a negativna za divergentne (udubljene, konkavne) leće.
 jakost zračenja ili radijacijski intenzitet (oznaka I) je radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje elektromagnetsko zračenje iz točkastoga izvora. Količnik je toka zračenja i ugla u koji se zrači. Spektralna jakost zračenja (oznaka Iλ) opisuje jakost elektromagnetskoga zračenja u određenome području valnih duljina. Mjerna jedinica jakosti zračenja jest vat po steradijanu (W/sr). 
 jakost zvuka (oznaka I) je fizikalna mjerna veličina koja opisuje energiju zvučnoga vala u vremenskom razdoblju (intervalu) kroz površinu okomitu na smjer širenja vala. Mjerna je jedinica vat po kvadratnom metru (W/m²).
 svjetlosna jakost ili luminacijski intenzitet (oznaka Is) je jedna od sedam osnovnih fizikalna veličina koja opisuje snagu elektromagnetskog zračenja točkastog izvora u području frekvencija vidljive svjetlosti. Određuje se kao količnik svjetlosnoga toka Фs koji emitira točkasti izvor svjetlosti i ugla ω, to jest: 

Mjerna jedinica svjetlosne jakosti jest kandela (cd). 

Napomena: kako se ne bi ponavljala u velikom broju naziva, u suvremenim se mjeriteljskim normama, gdje god nije nužna, riječ jakost izostavlja (na primjer jakost električne struje naziva se samo električnom strujom).

Izvori